{{Tassobox
|nome=Chasmosaurinae
|statocons= fossile
|intervallo=
|immagine=ChasmosaurusROM.JPG
|didascalia=Scheletro montato della specie tipo di chasmosaurinae Chasmosaurus belli

|dominio= Eukaryota
|regno= Animalia
|sottoregno=
|superphylum=
|phylum= Chordata
|subphylum=
|infraphylum=
|microphylum=
|nanophylum=
|superclasse=
|classe=
|sottoclasse=
|infraclasse=
|superordine= Dinosauria
|ordine=† Ornithischia
|nanordine=
|sottordine=
|infraordine=
|superfamiglia= 
|famiglia=† Ceratopsidae
|sottofamiglia=† ChasmosaurinaeLambe, 1915
|tribù=
|sottotribù=
|genere=
|genereautore=
|sottogenere= 

|biautore=Lambe
|binome=† Chasmosaurus belli 
|bidata=1902
|suddivisione=Sottogruppi 
|suddivisione_testo= 
 †Agujaceratops
 †Anchiceratops
 †Arrhinoceratops
 †Bravoceratops
 †Chasmosaurus †Coahuilaceratops †Judiceratops †Kosmoceratops †Mercuriceratops †Navajoceratops †Pentaceratops †Sierraceratops †Spiclypeus †Terminocavus †Titanoceratops?
 †Utahceratops †Vagaceratops † Triceratopsini
 † Eotriceratops † Nedoceratops † Ojoceratops † Regaliceratops † Tatankaceratops † Titanoceratops 
 † Torosaurus † Triceratops|sinonimi=
}}
I Chasmosaurinae sono una sottofamiglia di dinosauri ceratopsidi, ed uno dei gruppi di erbivori di maggior successo del loro tempo, tra i 78 e i 66 milioni di anni fa, nel Cretaceo superiore. I chasmosaurini apparvero nei primi del Campaniano e si estinsero, insieme a tutti gli altri dinosauri non-aviari, durante la grande estinzione di massa del Cretaceo-Paleogene. In linea di massima, le caratteristiche più distintive dei chasmosaurini sono le prominenti corna sopraorbitali (poste sopra le orbite) e collari ossei lunghi e stretti privi di grandi spine, ma adornati da piccoli osteodermi o noduli ossei solitamente di forma triangolare; al contrario i centrosaurini avevano generalmente corna sopraorbitali molto corte e collari più bassi e larghi, spesso adornati da osteodermi o noduli ossei a forma di lunghe spine e aculei. I chasmosaurini sono conosciuti dalle rocce del Canada occidentale, degli Stati Uniti occidentali e del Messico settentrionale.

 Sottogruppi 

Di seguito la filogenesi di Caleb Brown e Donald Henderson (2015):

Di seguito è riportato il risultato di un'analisi filogenetica di Mallon et al., seguendo il tradizionale schema di omologia epiparietale dalla loro descrizione di Spiclypeus shipporum. I generi Bravoceratops ed Eotriceratops sono stati rimossi perché si è scoperto che diminuiscono la risoluzione della loro analisi a causa della nuova interpretazione degli autori delle configurazioni epiparietali. Curiosamente, Regaliceratops non è stato ritrovato come membro dei Triceratopsini.

 Note 

 Voci correlate 
 Ceratopsidae
 Triceratops Chasmosaurus''

Collegamenti esterni 
1.http://paleodb.org/cgi-bin/bridge.pl

Ceratopsia